Барбір Людмила Григорівна (* 1982) — українська акторка та телеведуча, ведуча ранкового шоу «Сніданок з 1+1» на телеканалі 1+1.
 Барбір Роман Григорович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки